Zahrádka ist der Name mehrerer Orte in Tschechien
 Zahrádka, durch die Talsperre Švihov überfluteter Marktflecken auf den Fluren von Horní Paseka, Okres Havlíčkův Brod 
 Gemeinde im Okres Plzeň-sever, siehe Zahrádka u Všerub
 Gemeinde im Okres Třebíč, siehe Zahrádka na Moravě
 Zahrádka, Ortsteil von Čachrov, Okres Klatovy
 Zahrádka, Ortsteil von Čížkov u Blovic, Okres Plzeň-jih
 Zahrádka, Ortsteil von Kostelec nad Vltavou, Okres Písek
 Zahrádka, Ortsteil von Maršovice, Okres Benešov
 Zahrádka, Ortsteil von Mirkovice, Okres Český Krumlov
 Zahrádka, Ortsteil von Nalžovské Hory, Okres Klatovy
 Zahrádka, Ortsteil von Petrovice u Sedlčan, Okres Příbram
 Zahrádka, Ortsteil von Pošná, Okres Pelhřimov
 Zahrádka, Ortsteil von Rožmitál na Šumavě, Okres Český Krumlov
 Zahrádka, Ortsteil von Slapsko, Okres Tábor
 Zahrádka, Ortsteil von Tábor, Okres Tábor
 Zahrádka, Ortsteil von Teplá, Okres Cheb
 Zahrádka, Ortsteil von Vojkov, Okres Benešov
 Hrobská Zahrádka, Ortsteil von Obrataň, Okres Pelhřimov

Zahrádka ist der Familienname folgender Personen:
 Klement Antonín Zahrádka (1786–1853), Abt des Klosters Ossegg in Böhmen

Siehe auch:
 Sachradka